Tawa bezeichnet:
Tawa (Neuseeland), Vorort von Wellington
Tawa (Narmada), Nebenfluss der Narmada in Indien
Tawa (Dinosaurier), basaler Theropode
Beilschmiedia tawa, neuseeländische Baumart

Siehe auch:
 Tava